Týřovice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Týřovice, Ortsteil der Gemeinde Hřebečníky, Okres Rakovník, Středočeský kraj
 Týřovice, Ortsteil der Gemeinde Pačejov, Okres Klatovy, Plzeňský kraj